Grube Caroline steht für:
 Grube Caroline (Clausthal), ein stillgelegtes Silberbergwerk östlich von Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen).
 Grube Caroline (Sexau), ein stillgelegtes Silberbergwerk bei Sexau (Baden-Württemberg).